L118 steht für:
 L118 Light Gun, britische gezogene Feldhaubitze
 britische Militärbezeichnung des Scharfschützengewehrs Arctic Warfare

ℓ 118 steht für:
 Lektionar 118 (Gregory-Aland-Nummerierung), biblisches Manuskript aus dem 14. Jahrhundert

Abkürzung